Az alábbi időszakokban közlekedtek 389-es jelzésű menetrend szerinti autóbuszjáratok: 
 389-es busz (2019–)
 389-es busz (2015–2016)megszűnt